Theophrast (deutsch für griechisch Theophrastos, lateinisch Theophrastus) ist der Name von:

 Theophrastos von Eresos (374/369 v. Chr.–288/285 v. Chr.), griechischer Philosoph und Naturforscher in der Antike  
 Paracelsus (1493–1541), geboren als Theophrastus von Hohenheim, mitteleuropäischer Arzt in der frühen Neuzeit 
 Theophrastus (Mondkrater), benannt nach Theophrastos von Eresos
 Théophraste Renaudot (1585–1653), französischer Arzt, Gründer des modernen Journalismus

Siehe auch:
 Theophrastus redivivus, neulateinisches Manuskript, das um das Jahr 1659 datiert ist
 Theophrasta